Földrajz
Fos (Haute-Garonne), francia község
Fos (Hérault), francia község